Schwarzin bezeichnet folgende Orte:
 mit deutschem Namen ein Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, heute Teil der Stadt- und Landgemeinde Stara Kiszewa
 mit deutschem Namen ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Świerczyna (Polanów)